Ivan Dodig e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma Dodig ha deciso di non partecipare. Melo ha fatto coppia con Vasek Pospisil, ma i due sono stati battuti in semifinale da Henri Kontinen e John Peers.

In finale Henri Kontinen e John Peers hanno sconfitto Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut con il punteggio di 6–4, 3–6, [10–6].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)

 Feliciano López /  Marc López (quarti di finale)
 Marcelo Melo /  Vasek Pospisil (semifinale)
 Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno)
 Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (semifinale)

Wildcard 

  Jonathan Eysseric /  Tristan Lamasine (primo turno)

 Quentin Halys /  Adrian Mannarino (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Masters 2016
ATP World Tour 2016